Kummerow (am See)
Kummerow (bij Stralsund)